Karel Müller může být:

 Karel Müller (kněz) (1823–1900) – kněz, autor náboženských, historických prací a prózy, překladatel
 Karel Müller (archivář) (* 1958) – český archivář, historik a heraldik
 Karel Müller (grafik) (1899–1977) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Karel B. Müller (* 1972) – český politolog
 Karel Müller (farář) (* 1992) – český evangelický farář, člen dua Pastoral Brothers

Související články 
 Karl Müller – více osobností